Just Cause může znamenat:

 Just Cause, počítačová hra z roku 2006
 Just Cause 2, pokračování počítačové hry z roku 2006
 Vražedné alibi (angl. Just Cause), americký mysteriozní thriller z roku 1995
 Pro dobrou věc (angl. Just Cause), kanadský televizní seriál v letech 2001–2003 vysílaný kanálem PAX
 Operace Just Cause, krycí název invaze Spojených států amerických do Panamy v roce 1989